Le Prince et le Pauvre est un roman de Mark Twain paru en 1882. Il a inspiré plusieurs œuvres :
 Le Prince et le Pauvre, un film américain de William Keighley (1937)
 , un film soviétique d'Erast Garine (1942)
 Le Prince et le Pauvre, un téléfilm américain de Don Chaffey (1962)
 Le Prince et le Pauvre, un film américain de Richard Fleischer (1977)
 Le Prince et le Pauvre, un film américain de George Scribner (1990)
 Le Prince et le Pauvre, un film américain de Gil Foster (2000)
 Le Prince et le Pauvre, un téléfilm américain de James Quattrochi (2007)